Бы́ковская Степь — посёлок в Кораблинском районе Рязанской области, входит в состав Ключанского сельского поселения. Большинство населения занимается сельским хозяйством и содержит подсобные хозяйства. На территории поселка находятся магазин, административная контора, сельский клуб.

История 
Постановлением Рязанской областной Думы от 2 октября 1996 года N 85 посёлок 1-го участка совхоза «Быковская Степь» Ключанского сельского округа переименовать в посёлок Быковская Степь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кораблинского района